Сезон 1998/1999 стал для Арсенала 113-м в истории клуба и 7-м в Премьер-лиге. Команда не смогла защитить титул победителя Премьер-лиги, удалось занять лишь 2-е место, уступив Манчестеру Юнайтед. Из трофеев удалось зацепить лишь Суперкубок Англии. Команда смогла попасть в главный еврокубок впервые с 1991 года, однако выйти из несложной группы (Динамо Киев, Ланс, Панатинаикос) так и не получилось.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1998
Арсенал